Новоромано́вское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в юго-восточной части Мглинского района Брянской области. Административный центр — село Новая Романовка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Новоромановского, Староромановского и Семковского сельсоветов.

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года были упразднены Вельжичское, Новоромановское и Осколковское сельские поселения, все включённые в Ветлевское сельское поселение.

Население

Населённые пункты 

Ранее в состав Новоромановского сельского поселения входил также посёлок Вьюнище, исключённый из учётных данных в 2010 году.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Мглинского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году